Manteca – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin

 Manteca – album muzyczny Reda Garlanda
 Manteca – piosenka
 Manteca – kanadyjski zespół muzyczny
 Manteca – gatunek włoskiego sera